Carlos Santana, conhecido profissionalmente como Carlinhos Santana (, ) é um compositor brasileiro.

Composições
Por todos os santos (c/ Nelson Rufino)
Verdade (c/ Nelson Rufino)

Compositores do Brasil